Tetraploa är ett släkte av svampar. Tetraploa ingår i familjen Massarinaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetraploa